Limba ladină, limbă romanică, vorbită în nordul Italiei, care este denumită Ladino în italiană; 
 Limba ladino, limbă romanică a evreilor spanioli, denumiți și sefarzi; 
 Negri ladino,  comunitate etnică istorică constând din sclavi proveniți din Africa, vorbitori de limbă spaniolă; 
 Ladino (categorie socială), categorie socială preponderentă în unele parți ale Americii Centrale; 
 Ladino, varietate de trifoi alb, adesea cultivat ca plantă furajeră; 
 Ladino ori Ladina, termen utilizat curent în Chile pentru a desemna o persoană foarte abilă, care de obicei realizează orice într-o manieră foarte personală, fără însă a "răni" pe nimeni.